Николай Гамалея:
 Гамалея, Николай Михайлович (1795—1859) — действительный тайный советник, товарищ (заместитель) министра государственных имуществ, сенатор.
 Гамалея, Николай Фёдорович (1859—1949) — русский и советский врач, микробиолог и эпидемиолог, почётный член АН СССР, академик АМН СССР.